Геоархеология — отрасль археологии, которая использует методы географии, геологии, геофизики и других наук о Земле для изучения исторического и доисторического прошлого. Геоархеология изучает условия обитания древнего человека и формирования его культуры.

Геоархеология предполагает изучение осадочных пород, палеопочв, вносит свой вклад в другие географические понятия, например, в археологические исследования.

Геоархеология использует картографические геоинформационные системы (ГИС) и модели рельефа (МР) в сочетании с гуманитарными дисциплинами и науками о Земле.

Известные учёные 
Известные советские геоархеологи:
 Цейтлин, Семён Маркович (1920—1996);
 Сулержицкий, Леопольд Дмитриевич (1929—2012);
 Величко, Андрей Алексеевич (1931—2015).

Примечания

Литература 
 Slinger, A., Janse, H.. and Berends, G. 1980 . Natuursteen in monumenten. Zeist / Baarn Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Ссылки 
 Ghilardi M., Desruelles S. Geoarchaeology: where human, social and earth sciences meet with technology. S.A.P.I.EN.S. 2008.

Науки о Земле